Regeringsformatie België 1946 kan verwijzen naar:

Regeringsformatie België februari-maart 1946, regeringsformatie na de verkiezingen van 17 februari 1946
Regeringsformatie België juli-augustus 1946, regeringsformatie nodig na de val van de regering-Van Acker III